Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 349 dans le monde.

 Route 349 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 349 au Québec, Canada
 Route nationale 349 en France